El que portaven el títol dinàstic de Nayak o Nayakar
 Els sobirans de Tanjore
 Els sobirans de Madurai
 Els sobirans de Gingi